Cannibal kan syfta på:

 Cannibal Corpse – ett death metal-band från Buffalo, New York
 Cannibal Ferox – en italiensk film från 1981
 Cannibal Holocaust – en italiensk kannibalfilm från 1980
 The Cannibal – en bok av John Hawkes, se Människoätaren
 Cannibal! The Musical – en splatter-musikalfilm gjord i ett hejdlöst tempo och späckad med Parker/Stones mycket karakteristiska burleska humor
 Cannibal (album) – den amerikanska sångerskan Keshas första EP-skiva från 2010
 Cannibal (musikalbum av Static-X) – ett album med gruppen Static-X
 Cannibalism (samlingsalbum av Can) – en samlingsskiva med musikgruppen Can
 Cannibals – en låt med musikern Mark Knopfler
 "Hannibal the Cannibal" – en fiktiv psykiater, seriemördare och kannibal, skapad av författaren Thomas Harris, se Hannibal Lecter

Se även
 Kannibal (olika betydelser)